Татьяна Михайловна Аверья́нова ( — ) — советский и российский учёный, кандидат биологических наук (1973); , эволюционист, специалист в области популяционной биологии и историк биологии. Центральной темой научных исследований являлось историческое развитие эволюционной теории. Основные научные труды посвящены изучению вклада работ в области прикладной ботаники в развитие теории эволюции. В 1967—1977 работала под началом одного из создателей школы советских эволюционистов Кирилла Михайловича Завадского. Её историко-критические очерки демонстрируют ценность научно-практических исследований для развития теоретических проблем биологии.

Биография 
В 1962 году окончила биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета, где работала лаборантом до 1967 г. После этого работала младшим научным сотрудником в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники АН СССР под научным руководством К. М. Завадского. В 1973 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «К истории проблемы популяций у высших растений (По материалам отечественных исследований в области прикладной ботаники до 40-х годов XX века)» (специальность 07.00.10 — история науки и техники). В 1975 сектор истории и теории эволюционного учения ЛО ИИЕТ был переведён в Ботанический институт АН СССР, где Татьяна Аверьянова продолжила работу под руководством К. М. Завадского. Работа коллектива была направлена на историко-критический анализ современных проблем эволюционной теории и поиск теоретических путей их решения. Когда в 1977 году встал вопрос о переводе лаборатории Завадского из БИН или возможном расформировании лаборатории, Татьяна Аверьянова активно отстаивала необходимость сохранения лаборатории. Вместе с Я. М. Галлом она поехала в Москву искать поддержки в Президиуме АН СССР и Отделе науки ЦК КПСС. После ухода К. М. Завадского из жизни (1977) и перехода большинства сотрудников его лаборатории в Ленинградский отдел ИИЕТ АН СССР, осталась в БИН. В 1978 была назначена учёным секретарём, а позже заместителем директора БИН. С 1989 работала в Ленинградском научном центре АН СССР.

Научная деятельность 
В кандидатской диссертации Татьяны Аверьяновой рассмотрено зарождение и развитие отечественных работ в области прикладной ботаники по изучению строения и эволюции популяций. Определено, в какой мере эти работы были использованы при создании современного учения о популяциях и микроэволюции растений. Большая часть диссертационной работы посвящена анализу исследований местных популяций прикладными ботаниками школы Н. И. Вавилова. Результаты работы наглядно демонстрируют, что при разработке проблемы местных популяций и микроэволюции растений никто не обобщал и не использовал тот значительный и важный материал, которым уже располагала прикладная ботаника.

Монография Татьяны Аверьяновой на тему «Популяционные исследования в прикладной ботанике. Историко-критические очерки отечественных исследований в первой трети XX века» (1975) освещает практическое значение эволюционной теории в её историческом развитии. Исследование основано на обобщении значительного объёма материала, накопленного в селекционно-растениеводческой литературе XX в., и оценке такого материала с точки зрения его важности для развития теории эволюции. Центральной темой работы стала прикладная ботаника, понимаемая как: «… комплекс знаний, включающий селекционную работу в узком смысле этого слова, исследования мировых коллекций самих культурных растений, разностороннее изучение исходного материала для селекционных работ, которое включает в себя и исследование дикорастущих родичей, а также изучение сорно-полевых видов растений». В первой части монографии рассмотрены экспериментальные материалы по изучению состава, структуры и приспособленности местных сортов. Во второй части работы проведён анализ исследований процессов преобразования сельскохозяйственных сортов — популяций. В конце книги Татьяна Аверьянова приходит к заключению, что изучая местные сорта и накапливая данные об основных свойствах и структуре местного населения вида возделываемых в культуре растений, селекционеры и растениеводы во многом предвосхищали исследования, развёрнутые впоследствии популяционной биологией. Материалы, обобщённые и проанализированные в монографии, показывают ценность научно-практических исследований для развития теоретических проблем биологии и вместе с тем свидетельствуют о том, что при некоординированном развитии биологических наук некоторые данные и даже опережающие направления исследований впоследствии могут оказаться в значительной мере забытыми.

В научной статье, написанной Татьяной Аверьяновой в соавторстве с научным руководителем К. М. Завадским (1975), сжато обобщены результаты их многолетней работы. Сделан вывод о том, что закономерности эволюционного процесса в условиях доместикации и в ходе селекционной трансформации культурных популяций должны составить один из существенных и самостоятельных разделов синтетической теории эволюции.

Основные научные труды 

 Аверьянова Т. М. Популяционные исследования в прикладной ботанике: Историко-критические очерки отечественных исследований в первой трети XX века / Отв. ред. К. М. Завадский. Л.: Наука, 1975, 140 с.
 Завадский К. М., Аверьянова Т. М. Теория эволюции и научная селекция. Труды по прикл. ботанике, генетике и селекции, 1975, том 54, вып. 1, 35-48.
 Аверьянова Т. М., Колчинский Э. И. Об одном неудачном пособии по философским проблемам биологии. Обсуждение книги А. Е. Фурмана «Диалектическая концепция развития в современной биологии». Журн. общ. биол., 1975, том 36, № 6, стр. 957—961.
 Аверьянова Т. М. Системы скрещиваний и эволюция. В сб. «Организация и эволюция живого». Л., 1972, стр. 116—120.
 Аверьянова Т. М. К вопросу об арогенной популяции (на основе работ Е. Н. Синской). В сб. «Закономерности прогрессивной эволюции». Л. 1972, стр. 28-38.
 Аверьянова Т. М. Элементы популяционных идей в исследованиях отечественных селекционеров. В сб. «Наука и техника (вопросы истории и теории)». Л., 1972, вып. VII, часть 2, стр. 34-37.
 Аверьянова Т. М. Проблема изучения микроэволюции и селекция растений в СССР В сб. «Наука и техника (вопросы истории и теории)». Л., 1971, вып. VI. стр. 153 −156.
 Аверьянова Т. М., Горобец А. М. Структура популяции дикой и культурной свеклы. Разнообразие по форме корнеплода. «Вестник Ленинградского Университета». 1970. № 15, стр. 124—132.
 Аверьянова Т. М. Признаки арогенной популяции (на основе работ Е. Н. Синской). В сб. «Проблемы прогрессивного развития в живой природе и технике». Л. 1969, стр. 40-42.

Представление результатов научной работы 
 28-30 октября 1969 г. Симпозиум «Проблемы прогрессивного развития живой природы и техники».
 7-8 декабря 1972 г. Всесоюзная конференция «Организация и эволюция живого».
 21-23 февраля 1973 г. VII годичная конференция ЛО СНОИФЕТ.
 Февраль 1973 г. Симпозиум «Первые шаги эволюционной теории в СССР».
 10-12 декабря 1974 г. I Всесоюзный симпозиум «Проблемы эволюционной физиологии растений».

Литература 

Биологи России
Историки науки
Эволюционисты
Кандидаты биологических наук
Сотрудники ИИЕТ РАН
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Биологи СССР
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Женщины-ботаники